Mit Peklo wird in der tschechischen Sprache die Hölle bezeichnet. Peklo und entsprechende Wortverwandte sind ebenso häufige Orts- und Flurnamen in Tschechien.

Peklo bezeichnet 

 einen Ortsteil von Heřmaničky im Okres Benešov
 einen Ortsteil von Stráž nad Ohří im Okres Karlovy Vary
 Peklo (Stružná), Ortsteil von Stružná im Okres Karlovy Vary
 Peklo nad Zdobnicí, Ortsteil von Vamberk im Okres Rychnov nad Kněžnou
 einen Ortsteil von Lázně Libverda (Bad Liebwerda) im Okres Liberec
 Peklo (Nicov), eine Grundsiedlungseinheit im Ortsteil Řetenice (Nicov) der Gemeinde Nicov im Okres Prachatice
 Peklo (Raspenava), eine Grundsiedlungseinheit von Raspenava im Okres Liberec

sowie die Schutzgebiete:
 Naturpark Peklo – nahe der Siedlung Peklo bei Raspenava im Friedländer Zipfel (Region Liberec)
 Peklo (Nové Město nad Metují) – ein Naturschutzgebiet am Zusammenfluss von Metuje und Olešenka bei Nové Město nad Metují (Region Hradec Kralové)
 Peklo (Nordböhmen) – ein geschütztes Felsental bei Česká Lípa (Region Liberec)